«Canta conmigo» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Canta conmigo (2008-2014), programa de televisión de canto infantil de Panamá.
 Canta conmigo Argentina (2009-2011), programa de televisión de música El Trece de Buenos Aires.
 Canta conmigo Paraguay (2021), programa de televisión paraguaya de canto de Telefuturo.
 Canta conmigo ahora (2022), programa de televisión de canto de El Trece de Buenos Aires.

Música 
 «Canta conmigo» (1971), canción de Tiemponuevo.